Штефани Фёгеле (; родилась 10 марта 1990 года в Лойгерне, Швейцария) — швейцарская профессиональная теннисистка; финалистка Кубка Билли Джин Кинг (2021); победительница 13 турниров ITF (8 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Родителей Штефани зовут Эдит и Бруно. У уроженки Лойгерна есть также три сестры и один домаший любимец — кот.

Именно родители привели Фёгеле в теннис, когда той было 4 года.

Фёгеле владеет немецким, английским и французским языками.

Спортивная карьера 

Фёгеле начала играть на профессиональных турнирах в 2004 году. В июле 2005 года она сыграла первые матчи в составе сборной Швейцарии в розыгрыше Кубка Федерации. В декабре 2006 года швейцарка на 10-тысячнике из цикла ITF в Израиле выиграла первый профессиональный турнир. В 2007 году она прибавила к этому ещё два титула ITF в одиночном разряде и один в парном. В октябре Фёгеле дебютировала в основных соревнованиях WTA-тура, получив уайлд-кард в парные соревнования в Цюрихе.

В 2008 году Фёгеле совершила подъем во вторую сотню рейтинга. В апреле через квалификацию в Эшториле она впервые пробилась в основную сетку турнира WTA в одиночном разряде. В августе, также пройдя квалификационный отбор, она дебютировала в основной сетке турнира серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате США. В мае 2009 года Фёгеле смогла выйти в финал 100-тысячника ITF в Бухаресте и впервые подняться в топ-100 мирового рейтинга. В июне на травяном турнире WTA в Бирмингеме она смогла пройти в свой первый четвертьфинал в туре. Уже в июле она оформила выход в полуфинал — на турнире в Портороже. По итогу сезона 2009 года Фёгеле заняла 76-е место одиночного рейтинга.

Результаты Фёгеле с 2010 по 2012 год не позволяли закрепиться в первой сотни рейтинга и она стабильно занимала места в первой половине второй сотни. В июле 2011 года в партнёрстве с Мэнди Минеллой швейцарка победила в парном разряде на 100-тысячнике ITF в Кунео. В феврале 2012 года Минелла и Фёгеле смогли выйти в финал в парах на турнире WTA в Боготе. В сентябре Штефани выиграла турнир 25-тысячник ITF во Франции, а в ноябре уже смогла победить на 75-тысячнике ITF в Тоёте и вернулась в топ-100.

В 2013 году в выступлениях Фёгеле произошёл прогресс и она сумела подняться в топ-50. В феврале она вышла в полуфинал на зальном турнире в Мемфисе. Также до полуфинала Штефани дошла в апреле на Премьер-турнире в Чарлстоне. В 1/4 финала того турнира она впервые смогла обыграть теннисистку из топ-10, нанеся поражения № 10 в мире на тот момент Каролине Возняцки (3-6, 6-4, 6-3). На Открытом чемпионате Франции Фёгеле впервые смогла выйти в третий раунд на турнирах серии Большого шлема. В октябре она добралась до полуфинала на зальных турнирах в Линце и Люксембурге. В ноябре Фёгеле поднялась на самую высокую в своей карьере — 42-ю строчку одиночного рейтинга.

За сезон 2014 года Фёгеле трижды на турнирах выходила в четвертьфинал и один раз (в июле в Баку) в полуфинал. По итогам сезона она сохранила место в топ-100, заняв 78-е место. Далее швейцарская теннисистка три сезона подряд финишировала в рейтинге, занимая места во второй сотне. Лучшим результатом в 2015 году для не стал выход в полуфинал в Люксембурге в октябре. Следующий полуфинал в основном туре она сыграла в апреле 2016 года на турнире в Стамбуле.

В марте 2018 года Штефани Фёгеле отлично выступила на турнире WTA в Акапулько, где, неожиданно для многих, сумела добраться до финала. На пути к нему, Фёгеле смогла обыграть первую сеянную на этом турнире, американку Слоан Стивенс со счётом 6-4, 5-7, 6-2, однако в матче за титул она уступила теннисистке из Украины Лесе Цуренко, ведя ходу встречи 1-0 по сетам, но, не развив свой успех, она проиграла со счётом 7-5, 6-7(2), 2-6. В апреле Штефани продемонстрировала хороший результат на турнире WTA в Лугано. Швейцарская спортсменка по пути неожиданно обыграла теннисистку из топ-50 Ализе Корне, однако в полуфинале уступила спортсменке из Белоруссии Арине Соболенко. Этот результат позволил Фёгеле вернуться в первую сотню рейтинга. В июле она выиграла 100-тысячник ITF в Контрексвиле, одолев в финале в двух сетах испанку Сару Соррибес-Тормо.

В марте 2019 года на статусном турнире в Индиан-Уэллсе в матче второго раунда Фёгеле смогла победить № 4 в мире на тот момент Слоан Стивенс (6-3, 6-0), однако в третьем раунде проиграла Бьянке Андрееску. В апреле Штефани вышла в четвертьфинал турнира в Лугано. В мае Фёгеле удалось добраться до финала 80-тысячника ITF во Франции, где уступила сопернице из США Кристине Макхейл.

В начале февраля 2020 года Фёгеле сыграл финала турнира серии WTA 125 в Ньюпорт-Бич, проиграв в нём американке Мэдисон Бренгл.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде.

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (17)

Победы (8) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (11)

Победы (5)

Поражения (6)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Лойгерне
Теннисисты Швейцарии